Challenge Cup è il nome di diverse competizioni sportive:

 Challenge Cup, competizione europea per club di pallavolo maschile
 Challenge Cup, competizione europea per club di pallavolo femminile
 Challenge Cup, competizione interfederale per squadre di club di rugby a 13
 Challenge Cup libanese, competizione calcistica libanese
 AFC Challenge Cup, competizione internazionale calcistica asiatica
 EHF Challenge Cup, competizione europea per club di hockey su ghiaccio
 European Rugby Challenge Cup, competizione europea per squadre di club di rugby a 15
 Scottish Challenge Cup, competizione calcistica scozzese
 WRU Challenge Cup, coppa del Galles di rugby a 15

Competizioni soppresse 
 Challenge-Cup (1897-1911), competizione austro-ungarica per squadre di club di calcio
 Whitaker Challenge Cup (1905-1908), competizione italiana per squadre di club di calcio
 AFC-OFC Challenge Cup (2001-2003), competizione asiatico-oceaniana per squadre di club di calcio